

Patronyme 
, ,  ou  est un nom de famille japonais comptant 490 titulaires, principalement dans les préfectures d'Ishikawa, de Fukuoka et de Hokkaidō. Les caractères 全田 sont aussi associés aux noms Matta et Matsuta, alors que les caractères 善田 peuvent former le nom Yoshida. Les caractères 銭田 quant à eux peuvent former les noms Zenita, Zenida et Senda. Les caractères 千田, habituellement associés au nom Senda, peuvent aussi former le nom Zenda.

Personnalités 
 , pharmacologiste japonais ;
 , auteur japonais ;
 , auteure japonaise ;
 , auteur japonais ;
 , représentante japonaise des Nations unies.

Voir aussi

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais